Pantos Logistics (Пантос Лоджистикс, кор. 범한판토스) — южнокорейская компания, предоставляющая международные логистические и транспортные услуги, включая авиа-, морские, автомобильные и железнодорожные перевозки, складские услуги, консультирование в сфере логистики, международную экспресс-доставку, проектную перевозку, услуги терминала и таможенное обслуживание грузов.

Деятельность 
Pantos Logistics оказывает услуги более чем 2500 клиентам — в основном производителям электроники, нефтехимикатов, потребительских товаров, строительным и машиностроительным компаниям — посредством более 150 офисов, расположенных в 37 странах Азии, Северной и Южной Америки, Европы, СНГ и Ближнего Востока. Pantos Logistics оперирует более чем 425 тыс.  м² складских площадей.

Pantos Logistics является крупнейшей логистической компанией Южной Кореи. В рейтинге 3PL компаний, издаваемом Armstrong & Associates Inc., компания занимает 27-е место в мире по обороту и 12-е место в мире среди экспедиторов с учетом объемов экспедируемых грузов.

Примечания

Ссылки 
Сайт компании (англ., кор.) 
Сайт российской дочерней компании

Логистические компании
Транспортные компании Республики Корея